Hange ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hange (1921–2011), deutscher Journalist und Ministerialbeamter
 Michael Hange (* 1950), deutscher Mathematiker, Präsident des BSI

Hange steht für:
 Haus Hange, abgegangene Burg im Emsland
Siehe auch:
 Hang